Carlos, duque de Cambridge (Londres, 22 de octubre de 1660 - Ib. 5 de mayo de 1661) fue el primero de los hijos de Jacobo, duque de York (futuro Jacobo II de Inglaterra) y de Ana Hyde, su primera esposa. Recibió el tratamiento de duque de Cambridge, siendo el primero en recibirlo, sin embargo no llegó a ser creado como tal debido a su temprana muerte.

Siendo concebido 7 meses antes del matrimonio oficial de sus padres (estos se habían casado antes en secreto el 24 de septiembre de 1659) pudo ser declarado ilegítimo si los consejeros reales y Enriqueta María de Francia, madre de Jacobo, lograban su objetivo. Además su madre no tenía sangre real.

Sin embargo Carlos II de Inglaterra, hermano de Jacobo, aprobó el matrimonio y la boda entre Jacobo y Ana se celebró el 3 de septiembre de 1660 en Londres. Carlos nació el 22 de octubre y fue bautizado el 1 de enero de 1661 en Worcester House. Sin embargo, antes de cumplir un año, enfermó de viruela y murió poco después. Fue enterrado en la abadía de Westminster, el 6 de mayo de 1661.

Murió antes de la aprobación de la patente de su título y posteriormente su hermano menor, Jacobo fue creado formalmente duque de Cambridge. Después de la muerte de este en 1667 a la edad de tres años, otro hermano menor, Edgardo fue creado como tal pero también, murió a la edad de tres años. Posteriormente otro de los hijos de Jacobo, también llamado Carlos, también recibiría el tratamiento de duque de Cambridge en 1677.

Escudo de armas 
Durante su corta vida, Carlos como nieto de un monarca inglés, llevó por armas las armas del Reino diferenciadas por un lambel de armiño de 5 puntas.

Ancestros

Referencias 

Casa de Estuardo
Duques de Cambridge
Niños fallecidos
Nobles de Inglaterra del siglo XVII
Hijos de Jacobo II de Inglaterra